El nom Premi Joanot Martorell pot remetre:

 al Premi Sant Jordi de novel·la (antigament Premi Joanot Martorell entre 1947 i 1959)
 al Premi Joanot Martorell de narrativa de la ciutat de Gandia

Pàgines de desambiguació